Salihović est un patronyme bosniaque composé du prénom Salih (ou Saleh) et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Salih »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1989), joueur de football canadien ;
 Sejad Salihović (né en 1984), joueur de football bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque